Příjmení Soto nosí více významných osobností:

 Álvaro Domínguez Soto (* 1989) – španělský fotbalový obránce
 Oscar Soto (* 1983) – mexický moderní pětibojař, olympionik
 Talisa Soto (* 1967) – americká herečka a modelka
 Riki nebo též Iván Sánchez-Rico Soto (* 1980) – španělský fotbalový útočník

podobné
 viz de Soto

Externí odkazy